burza – zjawisko meteorologiczne

 Literatura
 Burza (The Tempest) – dramat Williama Shakespeare’a
 Burza – sonet Adama Mickiewicza
 Burza – wiersz Antoniego Langego

 Malarstwo
 Burza – obraz Giorgionego
 Burza – obraz Józefa Chełmońskiego

 Filmy
 Burza – amerykański film z 1928 roku
 Burza – western produkcji amerykańskiej z 1930 roku
 Burza – radziecki czarno-biały film z 1934 roku
 Burza – film fabularny produkcji albańskiej z 1959 roku
 Burza – film fabularny produkcji amerykańskiej z 1982 roku
 Burza – film fabularny produkcji amerykańskiej z 1998 roku
 Burza – etiuda szkolna produkcji polskiej z 2003 roku
 Burza (ang. The Tempest) – film fabularny produkcji amerykańskiej z 2010 roku w reżyserii Julie Taymor
 Burza – telenowela produkcji meksykańskiej z 2013 roku
 Burza (ang. Life on the Line) – film fabularny produkcji amerykańskiej z 2015 roku w reżyserii Davida Hackla

 Pojęcia z zakresu historii wojskowości
 ORP „Burza” – polski niszczyciel
 Akcja „Burza”
 Plan „Burza” – hipotetyczny plan ataku Związku Radzieckiego na III Rzeszę

 Osoby
 Stanisław Burza – polski żużlowiec